Галисийцы в Германии — галисийские иммигранты и их потомки, поселившиеся в Германии. В 2016 году их насчитывалось 17 023 жителей, сосредоточенных в основном в городе Гамбург, где проживает более 4 000 человек, и в меньшей степени в других районах страны.

Галисийская эмиграция в Германию была особенно интенсивной в 1960-х годах и была связана с потребностью в неквалифицированной рабочей силе в этой стране, например, в строительном секторе. Многие галисийские рабочие, уехавшие в Германию, были наняты через Федеральное бюро по трудоустройству и IEE. Тем не менее, по оценкам, каждый третий галисийский эмигрант в Германии делал это «нерегулярно», ища транспорт, работу и жилье самостоятельно.

Известными немцами галисийского происхождения являются Хоселу, Деннис Экерт, Луиза Фернандес и Мигель Венсес.

Примечания 

Галисийская диаспора
Народы Германии